Пи́ткяра́нта () — железнодорожная станция на 59,1 км перегона Леппясилта — Салми линии Янисъярви — Лодейное Поле.

Общие сведения 
Станция расположена в одноимённом городе Питкярантского района Карелии.
Находится на ручном управлении на линии с семафорно-жезловой системой. 

С 2015 по 2021 год станция как пассажирская не работала по причине отмены любого пассажирского движения. В 2021 движение было возобновлено: зимой состоялось несколько рейсов экспериментального поезда Москва—Питкяранта, затем единственным пассажирским поездом по станции стал ежедневный пригородный состав Сортавала — Лодейное поле.

В 2014 году проведена реконструкция пассажирской платформы. На ней (а также и на пассажирском здании) установлены новые таблички с названием станции.

Путевое развитие станции составляет семь станционных путей. К южной (чётной) горловине станции примыкают два подъездных пути: шестикилометровый подъездной путь карьера «Лупикко-2» и подъездной путь к целлюлозному заводу «Питкяранта». К северной (нечётной) горловине станции примыкает подъездной путь ООО «Питкярантский гранитный карьер».

При станции расположен филиал депо ТЧП-80 Питкяранта (пункт подмены локомотивов, филиал ТЧЭ-21 Волховстрой).

История 

Pitkäranta была открыта 1 сентября 1932 года в составе третьей очереди линии Янисъярви — Лодейное Поле.
Во время Зимней Войны город и станция Питкяранта остались за новой границей, на территории СССР. В июле 1941 года, когда началась Война-Продолжение, на железнодорожной станции оказались отрезанными шесть эшелонов Красной Армии, в которых были боеприпасы и продовольствие. 22 июля несколько вагонов с боеприпасами перевернулись, быстро воспламенившись. В результате взрыва осколками был полностью разрушен грузовой двор станции. В августе пути были восстановлены, что имело важное значение для материально-технического обеспечения прорыва у реки Тулокса, начатого в начале сентября.
После упорных оборонительных боев к вечеру 11 июля 1944 года Питкяранту снова заняли советские войска. Согласно условиям Парижского мирного договора 1947 года Питкяранта вновь отошла к СССР.

До 1944 года в черте Питкяранты существовали ещё два финских остановочных пункта: Перякюля и Хаймио.

Платформа Перякюля 
Платформа Перякюля () находилась в двух километрах от станции Питкяранта  и обслуживала одноимённую северную часть Питкяранты.

Платформа Хаймио 
Платформа Хаймио () находилась двумя километрами южнее станции Питкяранта: .

Примечания

Ссылки

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1932 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Закрытые и разобранные станции
Грузовые станции